In 1925 werd het tweede Bulgaarse voetbalkampioenschap gespeeld, toen nog het Bulgaars Staats Voetbalkampioenschap. Aan de competitie namen zes teams deel, de kampioenen van de zes regionale sportfederaties. Na het debacle van vorig jaar, dat geen kampioen opleverde kwam er dit jaar wel een eerste Bulgaarse landskampioen, Vladislav Varna.

Overzicht

(1): Asenovets kwam niet opdagen, Vladislav kreeg een 0-3 overwinning toegewezen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

1925
Voetbal in 1925